El término árbol de la ciencia puede referirse, en esta enciclopedia:

al árbol de la ciencia, uno de los dos árboles mencionados en el Génesis de la Biblia;
a El árbol de la ciencia, novela de Pío Baroja; 
a El Árbol de la Ciencia, libro de Ramon Llull;
a Árbol de la Ciencia, canción de la banda argentina de música electro-rock, Richter;
al árbol de la ciencia, símbolo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.